Dragu peut désigner :

 Dragu, une commune roumaine du județ de Sălaj
 Dragu, une rivière roumaine, affluent de l'Almaș